Ephemerelloidea är en överfamilj av dagsländor. Ephemerelloidea ingår i ordningen dagsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Ephemerelloidea 132 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Ephemerelloidea